Носса-Сеньора (, «Наша Панна») — португальська власна назва.

Топоніми

Носса-Сеньора-даш-Невеш — парафія.
 Носса-Сеньора-де-Фатіма (Авейру) — парафія.
 Носса-Сеньора-де-Фатіма (Лісабон) — парафія.
 Носса Сеньора-ду-Ампару — парафія.